Limits (album) - album van de Belgische zangeres Laura Tesoro
 Limits (nummer van Laura Tesoro) - een muzieknummer
 Limits (Paenda) - nummer van de Oostenrijkse zangeres Paenda